Riachão, un municipio brasiliano del Maranhão.
 Riachão, un municipio brasiliano della Paraíba.